Ралли Польши 2016 года (официально 73. PZM Rajd Polski) — седьмой этап чемпионата мира по ралли 2016 года, проходивший с 30 июня по 3 июля. Это 73-ое Ралли Польши в истории и 5-ое в рамках чемпионата мира. Свою вторую победу в карьере одержал норвежец Андреас Миккельсен. Вторым стал эстонец Отт Тянак, лидировавший на протяжении большей части дистанции, но проколовший колесо на предпоследнем спецучастке.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 8,55 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2016 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2016 году